Стреттон () — английская фамилия. Известные носители:

 Стреттон, Рональд (1930—2012) — британский велогонщик, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Стреттон, Хесба (1832—1911) — христианская писательница викторианской Англии.

 Роберт Стреттон (Стрэттон, Страттон) — псевдоним польского писателя Веслава Гурницкого

См. также 
 Страттон